Wenneker ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Wenneker, Reformationshistoriker
 Paul Wenneker (1890–1979), deutscher Admiral im Zweiten Weltkrieg
Siehe auch 
 Wennecker